Označení USS Paul Jones nesla v historii amerického námořnictva tato plavidla:

 USS Paul Jones (1862) – kolesový parník (1862 – 1867)
 USS Paul Jones (DD-10) – torpédoborec třídy Bainbridge (1902 – 1919)
 USS Paul Jones (DD-230) – torpédoborec třídy Clemson (1921 – 1945)